Die Saison 2017/18 ist die 28. Spielzeit der Fußball-Thüringenliga und die zehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 4. August 2017 mit dem Spiel zwischen dem FC Thüringen Weida und dem SV Eintracht Eisenberg (1:2) und endete am 16. Juni 2018. Vom 26. November 2017 bis zum 3. März 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Mannschaften 2017/18 
Folgende 16 Mannschaften spielen in der Saison 2017/18 in der Thüringenliga:

 FSV Preußen Bad Langensalza (Aufsteiger)
 FSV 06 Ohratal Ohrdruf (Aufsteiger)
 FC Thüringen Weida (Aufsteiger)
 SV 1879 Ehrenhain
 FC Eisenach
 SV Eintracht Eisenberg
 FC An der Fahner Höhe (Tonna)
 SpVgg Geratal
 FSV Wacker 03 Gotha
 1. SC 1911 Heiligenstadt
 FSV Martinroda 
 ZFC Meuselwitz II
 FSV Wacker 90 Nordhausen II
 SG Glücksbrunn Schweina
 FC Wacker Teistungen
 SC 1903 Weimar

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

Thuringenliga 2017 18
2017